El municipio de Reading (en inglés: Reading Township) es un municipio ubicado en el condado de Perry en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 4370 habitantes y una densidad poblacional de 33,27 personas por km².

Geografía 
El municipio de Reading se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 131.36 km², de la cual 130.1 km² corresponden a tierra firme y (0.96%) 1.26 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 4370 personas residiendo en el municipio de Reading. La densidad de población era de 33,27 hab./km². De los 4370 habitantes, el municipio de Reading estaba compuesto por el 98.01% blancos, el 0.46% eran afroamericanos, el 0.16% eran amerindios, el 0.14% eran asiáticos, el 0.02% eran isleños del Pacífico, el 0.23% eran de otras razas y el 0.98% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 0.69% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Perry (Ohio)